Clarence River ist der Name folgender Flüsse:

 Waiau Toa / Clarence River, Fluss in den Regionen Canterbury und Marlborough auf der Südinsel von Neuseeland
 Clarence River (Nordamerika), entspringt im Yukon Territory und wechselt mehrfach zwischen Kanada und Alaska

Australien:
 Clarence River (Nive River), Nebenfluss des Nive River in Tasmanien
 Clarence River (Tasmansee), Fluss zur Tasmansee in New South Wales

Siehe auch:
 Clarence (Leie) (Nebenfluss der Lys, Frankreich)
 Clarence Lake (Begriffsklärung)
 Clarence (Begriffsklärung)